Кубок Первого канала 2013 прошёл с 19 по 22 декабря 2013 года в Сочи. Турнир являлся третьим из четырёх этапов хоккейного Евротура сезона 2013/2014.

Выставочный матч Чехия — Финляндия состоялся в столице Чехии Праге.


Таблица 

М - место; И — сыграно матчей; В — выигрыш; ВО — выигрыш в овертайме или по буллитам; ПО — проигрыш в овертайме или по буллитам; П — проигрыш, Ш — разница шайб; О — очки Синим цветом выделены результаты матчей, завершившихся в дополнительное время; красным — по буллитам.

Матчи

Победитель Кубка Первого канала 2013

Лучшие игроки 
Лучшими игроками турнира были признаны:
 вратарь —  Александр Салак
 защитник —  Никлас Бурстрём  
 нападающий —

Примечания

Ссылки 
Кубок Первого канала на сайте ФХР

2013
2013 год в хоккее
Спорт в России в 2013 году
Международные спортивные соревнования в Сочи
Международные спортивные соревнования в Праге
Декабрь 2013 года
2013 год в Краснодарском крае